Маріапфар (, на баварському діалекті Pforch) — громада у Австрії, у федеральної землі Зальцбург. Входить до складу округи Тамсвег.

Населення становить 2369 чоловік (2010).  Займає площу 47,36 км 2.

У 1815 — 1817 роках у Маріапфарі проживав Йозеф Мор, автор різдвяного гімну «Тиха ніч», який був призначений сюди священиком (коад'ютором) у місцеву церкву. Гімн ним було написано 1816 року. Сьогодні у Маріапфарі є музей різдвяного гімну «Тиха ніч».

Див. також 

 Дані про Маріапфар на сайті Statistik Austria.

Посилання 

Населені пункти Австрії